Зейлстра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зейлстра, Елле (1918—2001) — нидерландский государственный деятель, премьер-министр Нидерландов.
 Зейлстра, Халбе (род. 1969) — нидерландский политик, член Народной партии за свободу и демократию.